Orange County může být:

okres v USA:
 Orange County (Florida)
 Orange County (Indiana)
 Orange County (Kalifornie)
 Orange County (New York)
 Orange County (Severní Karolína)
 Orange County (Texas)
 Orange County (Vermont)
 Orange County (Virginie)

nebo také:
 Orange County Choppers – americká firma na výrobu motocyklů
 Orange County (film) – americký film natočený v roce 2002 režisérem Jake Kasdanem

Rozcestníky - místopisné jméno